Kei Nishikori è il detentore del titolo da due anni, ma è stato sconfitto in finale da Rafael Nadal con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Kei Nishikori (finale)
  David Ferrer (ritirato)
  Richard Gasquet (ritirato)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Benoît Paire (semifinale)
  Feliciano López (terzo turno)
  Viktor Troicki (terzo turno)

 Pablo Cuevas (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (semifinale)
 Aleksandr Dolhopolov (quarti di finale)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Jérémy Chardy (terzo turno)
 João Sousa (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (secondo turno)
 Andrej Kuznecov (quarti di finale)

Wildcard 

  Albert Montañés (terzo turno)
  Jaume Munar (primo turno)

 Benoît Paire (semifinale)
 Elias Ymer (primo turno)

Qualificati 

  Pedro Cachín (primo turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Márton Fucsovics (secondo turno)

 Franko Škugor (primo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)

Lucky loser 

  Renzo Olivo (secondo turno)

 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2016
ATP World Tour 2016